Lekoni eller Lékoni kan syfta på följande platser:

Gabon 

 Lékoni (vattendrag), Haut-Ogooué, 
 Lékoni (ort), Haut-Ogooué,

Kongo-Brazzaville 

 Léfini, vattendrag,